Bruce Frederic Cummings (1889-1919), entomologiste britannique ;
 Candy Cummings (1848-1924), joueur de baseball américain ;
 Constance Cummings (1910-2005), actrice britannique ;
 Dominic Cummings (né en 1971), homme politique britannique ;
 E. E. Cummings (1894-1962), poète, écrivain et peintre américain ;
 Elijah Cummings (1951-2019), homme politique américain ;
 Erin Cummings (1977-), actrice américaine ;
 
 Harold Cummings (né en 1992), footballeur panaméen ;
 Homer Stille Cummings (1870-1956), homme politique américain ;
 Irving Cummings (1888-1959), réalisateur américain ;
 
 Jeremy Cummings (né en 1976), joueur de baseball américain ;
  (1943–2017), homme politique britannique ;
  (1969- ), joueur américain de baseball ;
  ;
 Louise Duffield Cummings (1870–1947), mathématicienne américaine ;
 Markeith Cummings (né en 1988), joueur américain de basket-ball ;
 Maxwell Cummings (1898-2001), homme d'affaires québécois ;
 Quinn Cummings (née en 1967), actrice américaine ;
 Ray Cummings (1887-1957), écrivain de science fiction américain ;
 Robert Cummings (1908-1990), acteur, réalisateur et producteur américain ;
 Richard Cummings (1858-1938), acteur américain ;
 Scott Cummings (1996-), rugbyman écossais ;
 Shaun Cummings (né en 1989), footballeur anglais ;
 Steve Cummings (né en 1981), coureur cycliste anglais;
 Terry Cummings (né en 1961), joueur américain de basket-ball ;
 Vonteego Cummings (1976-), joueur américain de basket-ball ;
 Whitney Cummings (née en 1982), athlète américaine.
Il intervient également dans des noms composés :
 Constance Cummings-John (1918-2000) femme politique sierraléonaise.

Il est également le pseudonyme de 
 Dave Cummings (1940-2019, acteur pornographique américain.